Шапокля́к:
 Шапокляк (головний убір) 
 Шапокляк (мультфільм)
 Шапокляк (персонаж)